Vendome je lahko:
 Vendôme, mesto v Franciji
 Vendôme (trg), velik trg v Parizu
 Louis Vendome, francoski general
 Philippe Vendome, francoski general